Kaskisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svedjeholmen (ö i Mellersta Finland), 
 Kaskisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,34, long 24,13), 
 Kaskisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,53, long 24,29), 
 Kaskisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,79, long 29,02), 
 Kaskisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,19, long 28,44), 
 Kaskisaari (ö i Norra Savolax), 
 Kaskisaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Kaskisaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Kaskisaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 

Robotskapade Finlandförgreningar